USS Lexington — кораблі ВМС США.

 USS Lexington (1776) - бригантина, збудована у 1776 році. Захоплена британцями у 1777 році.
 USS Lexington (1825) - шлюп, збудований у 1825 році. На службі протягом 1826–1830 та 1831–1855 років.
 USS Lexington (1861) - деревоносець, збудований у 1861 році. На службі протягом 1861-1865 років.
 USS Lexington II (SP-705) (пізніше  USS SP-705) - сторожовий корабель, на службі протягом 1917–1918 років.
 USS Lexington (CC-1) - лінійний крейсер типу «Лексінгтон», перебудований в авіаносець «USS Lexington (CV-2)» 
 USS Lexington (CV-2) - авіаносець типу «Лексінгтон». Збудований у 1927 році. Потоплений японською авіацією 8 травня 1942 року під час битви в Кораловому морі.
 USS Lexington (CV-16) - важкий ударний авіаносець США типу «Ессекс». Збудований у 1943 році. На службі протягом 1943-1991 років. У 1991 році перетворений на корабель-музей

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни